Мария фон Саксония-Алтенбург () от рода на Ернестински Ветини може да се отнася за:

 Мария фон Саксония-Алтенбург (1845 – 1930), дъщеря на принц Едуард фон Саксония-Алтенбург, съпруга на княз Карл Гюнтер фон Шварцбург-Зондерсхаузен
 Мария фон Саксония-Алтенбург (1818 – 1907), дъщеря на херцог Йозеф фон Саксония-Алтенбург, съпруга на принц Георг V фон Хановер
 Мария фон Саксония-Алтенбург (1854 – 1898), дъщеря на херцог Ернст I фон Саксония-Алтенбург, съпруга на принц Албрехт Пруски
 Мария Анна фон Саксония-Алтенбург (1864 – 1918), дъщеря на принц Мориц фон Саксония-Алтенбург, съпруга на княз Георг фон Шаумбург-Липе
 Мария фон Саксония-Алтенбург (1888 – 1947), дъщеря на принц Алберт фон Саксония-Алтенбург, съпруга 1911 (разв. 1921) на принц Хайнрих XXXV Роус-Кьостриц

Други 
 Доротея Мария фон Саксония-Гота-Алтенбург (1654–1682), дъщеря на херцог Ернст I фон Саксония-Гота-Алтенбург, неомъжена
 Доротея Мария фон Саксония-Гота-Алтенбург (1674 – 1713), дъщеря на херцог Фридрих I фон Саксония-Гота-Алтенбург, съпруга на херцог Ернст Лудвиг I фон Саксония-Майнинген

Ернестини
Ветини
Жени

br:Marie von Sachsen-Altenburg
de:Marie von Sachsen-Altenburg